Święty Wojciech – biskup Pragi

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Święty Wojciech – część miasta Gdańsk
 Święty Wojciech – część miasta Poznań, w delegaturze Poznań-Stare Miasto
 Święty Wojciech – wieś w woj. lubuskim, w pow.e międzyrzeckim, w gminie Międzyrzecz

Zobacz też 
 Orunia-Św. Wojciech-Lipce – dzielnica Gdańska
 Gdańsk Święty Wojciech – zlikwidowany przystanek kolejowy 
 Dzwon Święty Wojciech - główny dzwon bazyliki prymasowskiej w Gnieźnie

Linki zewnętrzne